Sabine Ellerbrock era la campionessa in carica, ma è stata sconfitta in semifinale da Yui Kamiji.

Jiske Griffioen ha conquistato il titolo battendo in finale proprio la nipponica con il punteggio di 6-3 7-5.

Teste di serie
  Yui Kamiji (finale)
  Aniek Van Koot (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2015